Джек «Гус» Гивенс (; род. , Лексингтон, штат Кентукки, США) — американский профессиональный баскетболист. Чемпион Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) сезона 1977/1978 годов.

Ранние годы 
Джек Гивенс родился в городе Лексингтон (штат Кентукки), учился в Лексингтонской школе Брайан-Стэйшн, в которой играл за местную баскетбольную команду, а в 1974 году признавался лучшим баскетболистом среди учащихся старших школ Кентукки. В 1978 году закончил Кентуккийский университет, где в течение четырёх лет играл за команду «Кентукки Вайлдкэтс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 2038 очков и 793 подбора, к тому же три раза помогал выиграть своей команде регулярный чемпионат Юго-Восточной конференции (1975, 1977—1978), после чего все три раза она доходила как минимум до 1/4 финала NCAA. Кроме того «Вайлдкэтс» два раза (1975, 1978) выходили в финал студенческого чемпионата США, а в 1978 году стали чемпионами Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), Гивенс же набрал в финальном матче 41 очко и был признан самым выдающимся игроком этого баскетбольного турнира. Свитер под номером 21, под которым он выступал за «Кентукки Вайлдкэтс», был изъят из обращения и вывешен под сводами «Рапп-арены», баскетбольной площадки, на которой «Дикие коты» проводят свои домашние матчи.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. В 1978 году был выбран на драфте НБА под 16-м номером командой «Атланта Хокс», в которой провёл всю свою непродолжительную карьеру в НБА (всего 2 сезона). В 1978 году Гивенс признавался спортсменом года среди студентов Юго-Восточной конференции, баскетболистом года среди студентов по версии Helms Foundation, а также включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 156 игр, в которых набрал 1040 очков (в среднем 6,7 за игру), сделал 456 подборов, 142 передачи, 123 перехвата и 36 блокшотов.

Работа на телевидении 
После завершения профессиональной карьеры игрока Гивенс работал телевизионным аналитиком НБА в различных сетях и командах, особенно с Turner Broadcasting System (TBS) и «Орландо Мэджик» на американских региональных спортивных кабельных каналах Sun Sports и Fox Sports Florida с момента создания команды в 1989 году и до 2004 года, когда его сменил на этой должности Мэтт Гукас, первый главный тренер «Волшебников».

Семья 
Джек Гивенс от своей жены Линды имеет двоих детей: Джереми и Джейми.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Атланта Хокс»